Maria Amélia das Duas Sicílias (Maria Amélia Teresa; Caserta, 26 de abril de 1782 – Surrey, 24 de março de 1866) foi a esposa do rei Luís Filipe I e Rainha Consorte da França de 1830 até a deposição de seu marido em 1848. Era filha do rei Fernando I das Duas Sicílias e de sua esposa a Arquiduquesa Maria Carolina da Áustria.

Primeiros anos

Maria Amália das Duas Sicílias nasceu em 26 de abril de 1782 como filha de Fernando I das Duas Sicílias (na época de seu nascimento, seu pai era conhecido como Fernando IV de Nápoles) e Maria Carolina da Áustria. Ela foi a décima criança de um total de 18. Sua mãe era irmã da rainha Maria Antonieta de França. (Alguns de seus tios e tias maternos são: Maria Cristina, Duquesa de Teschen, Arquiduque Maximiliano Francisco, Maria Ana da Áustria, a efêmera Maria Carolina da Áustria, Maria Isabel da Áustria, Arquiduque Fernando da Áustria, Leopoldo II, Sacro Imperador Romano-Germânico, Maria Josefa da Áustria, José II, Sacro Imperador Romano-Germânico, Maria Amália, Duquesa de Parma, Maria Joana da Áustria, Carlos José da Áustria. Ela era neta da imperatriz Maria Teresa da Áustria.  

Maria Amélia nasceu no Palácio de Caserta, nos arredores de Nápoles, e lá ela passaria seus primeiros anos. Aprendeu a ler em uma idade precoce e foi confiada aos cuidados de uma governanta chamada Donna Vicenza Rizzi. Quando ela tinha idade suficiente, ela muitas vezes foi caçar com seu pai, e ela iria crescer para ser uma excelente cavaleira. Em tenra idade, Maria Amália foi prometida em casamento a seu primo Luís José, Delfim da França, mas ele morreria em 1789. A Revolução Francesa seguinte e a execução do rei Luís XVI e Maria Antonieta puseram fim a qualquer luta francesa. Por volta dessa época, Maria Amália também fez sua primeira comunhão e orações solenes foram feitas por sua tia e tio assassinados; Maria Amália ficou profundamente tocada. Ela começou a se concentrar mais em seus estudos e sua religião. 

Em 1790, Maria Amália se juntou a toda a sua família para uma viagem a Viena para o noivado de seu irmão mais novo, o futuro Francisco I das Duas Sicílias, com Maria Clementina da Áustria e para o casamento de suas duas irmãs mais velhas Maria Teresa e Luísa Maria com o futuro Francisco II, O Sacro Imperador Romano-Germânico e seu irmão, o futuro Fernando III, Grão-Duque da Toscana, respectivamente. De 1800 a 1802, Maria Amália, sua mãe e vários irmãos viveram na Áustria, onde sua mãe procurou pretendentes adequados para suas filhas. Sua irmã mais nova Maria Antônia, casou-se com o futuro Fernando VII da Espanha em 1802, mas ela morreu tragicamente de tuberculose em 1806. Maria Amália também tinha sido considerada para o futuro rei, mas sua irmã tinha a mais próxima dele em idade. Maria Amália sentia muito a falta da irmã quando saiu para se casar. Em 1802, a família retornou a Nápoles, mas em 1806, Napoleão decidiu anexar Nápoles. A família fugiu para a Sicília, mas alguns de seus móveis foram perdidos no caminho, e eles estavam sempre com falta de dinheiro. Sua irmã mais velha, Maria Cristina, casou-se com o futuro rei Carlos Félix da Sardenha em 1807, deixando Maria Amália como a única filha solteira. Napoleão propôs um casamento para ela com seu enteado Eugênio de Beauharnais, mas foi prontamente rejeitado. Quando a visão de sua mãe começou a falhar, Maria Amália passou seus dias lendo e escrevendo para ela. Ela se lembraria dessa vez com a mãe com carinho.

Casamento 
Em 1808, o futuro marido de Maria Amália chegou à Sicília. Ele era Luís Filipe, Duque de Orleães, filho de Filipe Égalité, que votou pela morte do rei da França e da tia de Maria Amália, Maria Antonieta. Sua mãe estava com medo de conhecê-lo, mas em seu encontro, ela disse: "Eu deveria detestar você, e ainda sinto um gosto por você."  Maria Amália escreveu sobre seu primeiro encontro: "Ele é de estatura média, inclinado a ser robusto; ele não é nem bonito nem feio. Ele tem as características da Casa de Bourbon e é muito educado." O contrato de casamento foi assinado em 15 de novembro de 1809, mas o casamento em si teve que ser adiado quando seu pai quebrou sua perna. O casamento aconteceu em 25 de novembro no quarto de seu pai para que ele pudesse comparecer. Seu vestido de casamento era de pano de prata, e ela usava uma tiara de diamante e penas brancas em seu cabelo. Mais tarde, ela escreveu em seu diário: "Sabendo da sacralidade do laço que eu estava prestes a formar, eu estava cheio de emoção, e meus membros cambaleavam sob meu comando, mas o Duque de Orléans pronunciou seu 'Sim' em uma voz tão resoluta que me deu coragem." Eles então desceram para a capela para um serviço de Te Deum e para o Serviço de Bênção. Depois, os recém-casados mostraram-se às pessoas da varanda. 

O seu pai tinha-lhes dado uma residência chamada Palazzo d'Orléans, mas enquanto estava em reparação, eles ficaram no Palácio Real. A irmã de seu marido, Adelaide, veio morar com eles, e ela e Maria Amália se tornaram amigas íntimas. Ela escreveu sobre sua nova cunhada em seu diário, "Ela parece muito amável e espirituosa, e me agrada muito." O Palazzo acabaria por se tornar um ponto de encontro para os intelectuais. No ano seguinte, Maria Amália deu à luz seu primeiro filho, um filho chamado Fernando, o futuro duque de Orleães. Duas filhas, Luísa e Maria, seguiram-se em 1812 e 1813.

Duquesa de Orleães 
A queda de Napoleão restaurou o rei Luís XVIII  irmão do malfadado rei Luís XVI ao trono francês, e Luís Filipe foi recebido gentilmente e restaurado ao seu antigo posto no exército francês. Ele também recebeu todas as propriedades que a família Orleães tinha anteriormente possuído. Em [[julho de 1813, ele foi buscar Maria Amália e sua família. O rei Luís XVIII gostava muito de Maria Amália, e escreveu sobre ela: "Eu tinha ouvido muito a favor desta princesa, mas quando eu me familiarizei pessoalmente com ela, encontrei nela muitas mais boas qualidades do que eu tinha sido levado a esperar. Tal esposa em algum grau acalmou minha apreensão quanto ao Duque de Orleães." A família Orleães prestou homenagem ao rei no dia seguinte à sua chegada a Paris. Maria Amália também foi apresentada a Madame Royale a filha de Maria Antonieta que era casada com o sobrinho do rei, o duque de Angoulême. Eles se afeiçoaram um ao outro, e Madame Royale escreveu sobre sua prima, "Ela é tão boa, tão excelente, tão intimamente relacionada conosco". A duquesa de Orleãs visita os feridos dos três gloriosos dias da Revolução de julho de 1830. Em 16 de setembro de 1824, Maria Amália e seu marido estavam presentes no leito de morte do rei Luís XVIII. Ele foi sucedido por seu irmão o Conde de Artois, agora Rei Carlos X. Eles participaram da coroação do novo rei, e Maria Amalia escreveu para seu filho Luís, "Acabamos de retornar da cerimônia de consagração. Durou três horas. Houve alguma confusão, ninguém sabia o que fazer. A entrada dos cavaleiros em procissão foi muito grande. O papa era soberbo e parecia o Luís XIV." O novo rei elevou toda a família Orleães ao estilo de "Alteza Real", que anteriormente só tinha sido concedida a Maria Amália, como filha de um rei. Seu marido era atualmente o terceiro na linha de sucessão atrás do Duque de Angoulême, agora conhecido como o Delfim, e o jovem filho do Duque de Berry. 

No Palais Royal, em Paris, Maria Amália deu à luz seu segundo filho em 25 de outubro de 1814 ele foi nomeado Luís, Duque de Nemours. O breve retorno de Napoleão após sua fuga de Elba viu a família fugir para a Inglaterra. Eles primeiro viveram no Star and Garter Hotel em Richmond, antes de se mudarem para uma casa mais tarde conhecida como Orléans House em Twickenham. Ela conheceu a princesa Carlota de Gales que vivia em Claremont e Frederica Carlota da Prússia, Duquesa de Iorque, que vivia em Oatlands. Maria Amália deu à luz uma filha chamada Francisca em Orléans House em 26 de março de 1816, mas ela morreu em 20 de maio de 1818. O rei Luís XVIII foi devolvido ao seu trono após a derrota final de Napoleão, mas não lhes foi permitido regressar até 1817. Eles retornaram ao Palais Royal em 15 de abril de 1817, apenas um mês depois de Maria Amália ter dado à luz outra filha chamada Clementina em 6 de março. Enquanto Madame Royale e o Duque de Angoulême não teriam filhos, esperava-se que o irmão do Duque de Berry fornecesse um herdeiro ao trono. Em 1816, casou-se com a sobrinha de Maria Amália, Maria Carolina. Eles passaram a ter uma filha sobrevivente, e em 1820, a recentemente viúva Maria Carolina deu à luz o filho póstumo do Duque de Berry, garantindo a sucessão para outra geração. Maria Amália deu à luz um terceiro filho chamado Francisco, Príncipe de Joinville em 1818 e um quarto filho chamado Carlos, Duque de Penthièvre em 1820. Um quinto filho chamado Henrique, Duque de Aumale nasceu em 1822, seguido por seu sexto filho e último filho chamado Antônio, Duque de Montpensier em 1824. A família começou a passar muito tempo em sua casa de campo em Neuilly. 

Durante seu mandato como duque e duquesa de Orleães, seu esposo fez o Palais Royal um centro da sociedade elevada em Paris quando a aristocracia encontrou a corte real, que foi organizada de acordo com o etiquete renascido do Antigo Regime, demasiado rígido.

Rainha dos Franceses 

Em 1825, Maria Amália foi finalmente capaz de ver a única irmã que tinha deixado novamente todas as suas outras irmãs já tinham falecido. Ela, seu marido e seus três filhos mais velhos foram ver o rei e a rainha da Sardenha em Chambery. Os anos entre 1825 e 1830 eram de felicidade doméstica para Maria Amalia. Entretanto, por 1830 seu marido era fora do favor com o rei. Eles também estavam à beira de outra revolução. Logo, o Partido Liberal Constitucional, que tinha uma imensa maioria, olhou para o marido de Maria Amália como a solução. Maria Amália passou muito tempo em oração. As crianças foram enviadas para Villiers Coterets, enquanto Maria Amália e sua cunhada permaneceram em Neuilly. Enquanto sua cunhada era a favor do duque tomar a coroa, Maria Amália foi inflexível que ele era um homem honesto e não faria nada contra o rei. O rei acabou abdicando em favor do filho de nove anos do duque de Berry e nomeou o marido de Maria Amália como tenente-general do Reino e regente. Seu filho, o Delfim, também assinou o documento 20 minutos depois. No entanto, o marido de Maria Amália eventualmente aceitou a coroa para si mesmo depois que ele concordou em aceitar uma constituição. Maria Amália ficou horrorizada, e ela soluçou: "Que catástrofe. Eles vão chamar meu marido de usurpador!" Ela e seus filhos eventualmente viajaram para Paris, embora as pessoas comentassem sobre seu rosto desenhado e seus olhos vermelhos. Em [[agosto de 1830, seu marido foi declarado "Rei dos Franceses pela Vontade do Povo", ao invés de "Rei da França pela Graça de Deus." Maria Amália não tinha uma declaração oficial como rainha dos franceses, mas ela foi posteriormente referida como rainha. Mais tarde, ela disse: "Visto que pela vontade de Deus esta Coroa de Espinhos foi colocada sobre nossas cabeças, devemos aceitá-la e os deveres que ela implica." 

O rei exilado e sua família lentamente foram para a Inglaterra como Maria Amália, e seu marido relutantemente entrou em seu novo papel. Seu marido continuou a afirmar que ele só aceitou a coroa para salvar o país da anarquia, mas levou algum tempo antes que os assuntos fossem realmente resolvidos. A cidade estava inquieta, e a família finalmente se estabeleceu em Tulherias onde seu marido tinha um fosso cavado sob suas janelas, dizendo: "Não pretendo que os ouvidos da minha mulher sejam poluídos com os horrores que Maria Antonieta teve de suportar quando o povo tinha a entrada para os jardins e podia aproximar-se das janelas." Por toda parte, Maria Amália foi elogiada por sua coragem. A maior alegria de sua vida era sua família, e logo se estabeleceram em uma rotina. Seus dois filhos mais velhos entraram no exército, enquanto o terceiro entrou na marinha. Ao seu segundo filho foi também oferecida a Coroa da Bélgica, mas ele recusou, e acabou por ir para o Príncipe Leopoldo de Saxe-Coburgo-Gota, que se casaria com a sua filha mais velha, Luísa, em 1832. A rotina de Maria Amália consistia em levantar-se cedo, fazer seu toilette e abrir sua correspondência. Ela então ouvia a missa e tomava café da manhã com a família. Ela então se sentava e trabalhava com suas filhas, e, eventualmente, nora, em bordados até o meio-dia. Ela então realizou audiências antes de continuar a trabalhar com suas secretárias em petições e obras de caridade. Em um ponto, ela doou 400 000 francos de sua renda privada de 500 000 francos para caridade.   

Nos anos seguintes, seus filhos se casaram e tiveram filhos. Seu filho mais velho se casou com Helena de Mecklemburgo-Schwerin em 1837, e tiveram dois filhos juntos. Luísa casou-se com o rei dos belgas em 1832 e tiveram quatro filhos juntos. Maria casou-se com o duque Alexandre de Württemberg em 1837 e tiveram um filho. Luís casou-se com Vitória de Saxe-Coburgo-Gota em 1840 e tiveram quatro filhos juntos. Clementina casou-se com Augusto de Saxe-Coburgo-Gota em 1843, e tiveram cinco filhos juntos. Francisco se casou com Francisca do Brasil em 1843, e eles tiveram três filhos juntos. Charles morreu aos oito anos de idade em 1828. Henri casou-se com Maria Carolina das Duas Sicílias em 1844, e eles tiveram sete filhos (embora apenas dois vivessem até a idade adulta). E por último, Antônio se casou com Luísa Fernanda da Espanha em 1846, e eles tiveram dez filhos juntos (embora nem todos viveram até a idade adulta). Maria Amália adorava visitar Luísa em Bruxelas e esteve presente no nascimento do seu primeiro neto em 1833, mas tragicamente o príncipe morreria jovem. Outra tragédia ocorreu em 1839, quando a filha de Maria Amália, Maria, morreu subitamente. Suas últimas palavras foram relatadas de volta à sua mãe, "Diga a mamãe o quanto eu a amo, e que eu estou feliz que ela não está aqui para ser afligido por meus sofrimentos." Ela ainda tinha apenas 25 anos. Em 1842, o filho mais velho de Maria Amália, Fernando, morreu em um acidente. Seus cavalos ficaram assustados, e ele pulou de sua carruagem, mas bateu a cabeça e nunca recuperou a consciência. A família apressou-se a estar com ele e sentou-se em torno dele em oração quando ele morreu. Ele deixou dois filhos jovens para trás. Como o marido de Maria Amália tinha então 69 anos e o seu herdeiro tinha agora apenas quatro anos, os receios de uma revolução começaram a pairar. Foi dito que após a morte de seu filho, o cabelo de Maria Amália começou a ficar branco.

Descendência

Exílio 

Durante estes anos, tornou-se cada vez mais religiosa, passando longas horas em oração. Em 1843, a família foi visitada pela rainha Vitória, e enquanto o marido de Maria Amália fez uma visita de retorno no ano seguinte, ela não se juntou a ele. Em janeiro de 1848, a amada cunhada de Maria Amália, Adelaide, que viveu com eles por tanto tempo, morreu. Ela tinha sido uma conselheira valiosa para seu irmão. Era para ser um ano ruim por toda parte. Outra onda de revoluções abalou a Europa em fevereiro e, em 24 de fevereiro de 1848, o marido de Maria Amália abdicou em favor de seu neto de nove anos. Foram escoltados então pela guarda nacional às carruagens de espera que as trariam a St. Cloud. Seu marido queria esperar a insurreição para ver se sua abdicação colocaria um fim a ela, mas logo se tornou evidente que seu jovem neto não foi aceito e que a França havia se declarado uma república. Maria Amália resignou-se à situação, e a família decidiu se separar para evitar atrair mais atenção. Maria Amália e seu marido foram para Honfleur para esperar uma chance de ir para a Inglaterra. Ela se vestia com as roupas mais simples que podia encontrar. Diversos filhos, filhas-de-lei e netos tentariam fazer exame de uma rota diferente a Inglaterra. Após uma viagem angustiante, chegaram em New Haven.

A rainha Vitória decidiu colocar Claremont à sua disposição como residência. A rainha Vitória escreveu mais tarde: "Ambos parecem muito desanimados, e a pobre rainha chorou muito ao pensar no que tinha passado, e que perigos o rei tinha incorrido; em suma, humildes, pobres pessoas que olhavam." Felizmente, sua família também acabou por fazer o seu caminho para Claremont. Sua propriedade foi finalmente restaurado para eles, então eles tinham uma renda. O marido de Maria Amália só sobreviveu à sua abdicação por dois anos, e ele morreu em Claremont em 26 de agosto de 1850.

Últimos anos 
Ela sobreviveria a ele por 16 anos, mas não seria solitária como ela estava cercada por seus filhos e netos.

À medida que crescia, ela não conseguia sair de casa durante o inverno. Em janeiro de 1866, sua saúde visivelmente começou a falhar. Ela ainda foi em uma unidade em 18 de março, mas permaneceu em seu quarto no dia seguinte. Nos dias seguintes, ela mal conseguiu ficar acordada, e a família começou a se reunir em torno dela. Ela foi capaz de pressionar suas mãos, mas não podia falar com eles. Um padre recitou as orações para os moribundos e administrado extrema unção. Ela morreu em 24 de março de 1866 com a idade de 83. Seu filho Luís escreveu: "A rainha não é mais. Perdemos aquela querida mãe, que foi referenciada como uma espécie de Divindade na nossa família. É um grande golpe para todos nós, mas temos a consolação de saber que as tristezas e provações de sua vida finalmente acabaram, e que ela entrou no gozo da felicidade eterna que suas grandes virtudes devem ter conquistado para ela, e que ela faleceu sem dor."

Ela passou seus anos restantes vivendo uma vida familiar privada, e foi acompanhado pela maioria de seus filhos, com exceção do Duque de Montpensier. Maria Amélia considerava que o ramo mais velho do Bourbon tinha direito superior ao trono francês e apoiou seu filho, o duque de Nemours, quando se reconciliou com o chefe da linha de Bourbon mais velha, Henrique, Conde de Chambord, em nome dos Orléans linha. 

Seu caixão permaneceu na capela do cemitério em Weybridge ao lado do seu marido até que eles foram transferidos para a capela da família em Dreux em 1878. Depois de sua morte, o vestido que mantinha desde 1848, quando seu marido deixara a França, foi posto sobre ela, de acordo com seus últimos desejos.

Ancestrais

Bibliografia 
Howarth, T.E.B. Citizen-King, The Life of Louis-Philippe, King of the French. London: Eyre & Spottiswoode, 1961.
Paris, Isabelle comtesse de. La Reine Marie-Amelie, Grand-mere de l'Europe. Paris: Perrin, 1998.

Ligações externas 

 

|-
! colspan="3" style="background: #FBEC5D;" | Maria Amélia de Nápoles e SicíliaCasa de Bourbon-Duas SicíliasRamo da Casa de Bourbon26 de abril de 1782 – 24 de março de 1866
|-
|width="30%" align="center"| Precedida porMaria Teresa Carlota de França
|width="40%" style="text-align: center;"|Rainha Consorte dos Franceses9 de agosto de 1830 – 24 de fevereiro de 1848
|width="30%" align="center"| Monarquia abolida
|-
|}

Princesas das Duas Sicílias
Rainhas de França
Monárquicos da França
Rainhas católicas
Príncipes católicos romanos
Casa de Bourbon-Duas Sicílias
Duquesas de Orleães
Duquesas de Montpensier
Princesas da Sicília
Princesas da França
Naturais de Caserta
Italianos do século XIX
Italianos do século XVIII